Bogoria steht für:

 Bogoria (Orchideen), eine Orchideengattung

Orte in Polen:
 Gmina Bogoria, Landgemeinde im Powiat Staszowski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Bogoria (Łoniów), Dorf der Gemeinde Łoniów im Powiat Sandomierski der Woiwodschaft Heiligkreuz

Bogoria ist der Familienname folgender Personen:
 Jarosław Bogoria (1280–1376), polnischer Adliger und der Erzbischof von Gnesen

Siehe auch:
 Bogoriasee, See in Kenia